Pere Garau i Canyelles, enginyer mallorquí realitzador del projecte del tren de Sóller.
 Mercat de Pere Garau, mercat de Palma que porta el nom de l'anterior.
 Barri de Pere Garau, barri de Palma que pren el nom del mercat entorn del qual s'estructura.